

Persone
Alfonso Ricciardi (1913-1980) – allenatore di calcio italiano
Angelo Michele Ricciardi (1672-1753) – pittore italiano
Antonio Ricciardi (XVII secolo) – poeta italiano
Antonio Ricciardi (1953 -) – generale italiano
Arthur Henrique Ricciardi Oyama, meglio noto come Arthur Henrique (1987) – calciatore brasiliano
Costantino Ricciardi (1990 – ) – rugbista italiano
Enrico Ricciardi (1876-1953) – banchiere e poeta italiano
Filiberto Ricciardi (1949 – ) – cantante italiano
Francesco Ricciardi, conte di Camaldoli (1758-1842) – giurista, avvocato e politico del Regno delle Due Sicilie
Franco Ricciardi (1966 – ) – cantautore italiano
Giovanni Ricciardi, noto anche come fra Giovanni d'Altamura (1599-1675) – teologo e religioso italiano
Giovanni Ricciardi (1977 – ) – pittore italiano
Giovanni Ricciardi (1968 – ) – violoncellista italiano
Giuseppe Ricciardi (1839-1908) – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Ricciardi  (1941 – ) – ex Presidente della Provincia della Spezia
Giuseppe Ricciardi (1941 – ) – politico italiano
Conte Giuseppe Napoleone Ricciardi (1808-1882) – letterato, patriota, politico ed editore, figlio di Francesco Ricciardi
Gualtiero Walter Ricciardi (1959 – ) – medico e politico
Jeffrey Ricciardi (1971 – ) – ex hockeista canadese, naturalizzato italiano
Mariano Ricciardi (1814-1876) – arcivescovo cattolico italiano
Mario Ricciardi (1908-1952) – politico italiano
Mirella Ricciardi (1931 – ) – fotografa e scrittrice italiana
Omar Ricciardi (1937 -) – scultore argentino
Oscar Ricciardi (1864-1935) – pittore italiano
Raffaele Ricciardi – giornalista italiano
Riccardo Ricciardi (1879-1973) – editore italiano
Riccardo Ricciardi (1982) – politico italiano
Sabrina Ricciardi (1968) – politica italiana
Salvatore Ricciardi (1940-2020) – attivista e brigatista italiano
Sara Ricciardi (1996 – ) – ginnasta italiana
Thomas Ricciardi (1952) – criminale e collaboratore di giustizia statunitense di origine italoamericana

Case editrici

Riccardo Ricciardi editore – casa editrice italiana

Edifici 
Villa Ricciardi – villa sita in Napoli
Palazzo Cottrau Ricciardi – nel quartiere Chiaia (piazza Amedeo 8) di Napoli

Altro 

 Commissario Ricciardi

Pagine correlate
Ricciardo